Zu Pneuwagen siehe
 Pneuwagen (SBB), Pneuwagen der SBB
  Train sur pneus, Zug mit Pneuwagen der SNCF